een graafschap van Wales, zie Gwynedd (graafschap)
 een middeleeuws Welsh koninkrijk, zie koninkrijk Gwynedd